Forward Chemicals Tournament — пригласительный снукерный турнир, проходивший только один раз — в 1979 году в Англии.

Турнир был похож на проводившийся ранее Park Drive 2000. В Forward Chemicals Tournament приняли участие четверо профессиональных снукеристов, а в финал вышли двое, набравших лучшие показатели по итогам группового этапа (в группе каждый игрок проводил по три матча с соперниками). Финальный матч проходил в Royal Exchange Theatre, Манчестер.

Победители

Ссылки 

 Информация о турнире в Архиве снукера Криса Тёрнера 

Снукерные турниры в Великобритании